Владимир Сергеевич Анашин (род. 1951) — математик, специалист по криптографии, доктор физико-математических наук, профессор РГГУ и ВМК МГУ.

Биография
Окончил московскую физико-математическую школу № 444. Окончил механико-математический факультет МГУ.

Доктор физико-математических наук (1992). Профессор. Декан факультета защиты информации и заведующий кафедрой фундаментальной и прикладной математики РГГУ (с 1992). Профессор кафедры информационной безопасности факультета ВМК МГУ (c 2017). Приглашённый профессор университета Universite de Picardie Jules Verne (Франция) и Китайской академии наук.

Читает курсы лекций: Математические основы криптологии, Математическая и программная защита информации, Математические модели генераторов случайных чисел, Поточные шифры, спецкурс Методы неархимедова анализа в криптографии.

Научные интересы: Математические методы в криптографии: неархимедова динамика, алгебра (теория групп, теория колец, полиномиальная алгебра), теория чисел (p-адические числа, автоматные числа), теория автоматов (поведение автоматов как динамических систем с дискретным временем), математическая криптография.

Автор 39 научных статей, 3-х книг, 25 докладов на конференциях. Под руководством Анашина защищено 3 кандидатских диссертации.

Член редколлегии журнала p-adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications. 
Рецензент научных журналов: 
Journal of Number Theory, 
Finite Fields and Their Applications, 
Designs, Codes, and Cryptography, 
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 
Paladyn. Journal of Behavioral Robotics, 
Дискретная математика, 
Известия РАН (серия математическая).

Примечания

Ссылки